Árnyék, optikai jelenség
 Árnyék, címerábra
 Árnyék, a Marvel Comics egyik képregényszereplője
 Árnyék (1956) Jerzy Kawalerowicz filmje
 Árnyék (2018) Csang Ji-mou filmje
 Az árnyék (1994) Russell Mulcahy filmje
 Az árnyék (2006) argentin–francia–német–uruguayi film
 Az árnyék, az Odaát című televíziós sorozat egyik epizódja